VV VVW, Nederlandse amateurvoetbalclub
Vlaamse Vereniging voor Watersport, Vlaamse sportfederatie